Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue ou une rue Ernest-Renan :

avenue Ernest Renan à Bruxelles

rue Ernest-Renan à Besançon (25000)
 rue Ernest-Renan à Issy-les-Moulineaux
 rue Ernest-Renan à Lyon (69007)
 rue Ernest-Renan à Mamers (72600)
 rue Ernest-Renan à Malakoff
 rue Ernest-Renan à Navenne (70000)
 rue Ernest-Renan à Orléans (45100)
 rue Ernest-Renan à Reims (51100)
 avenue et rue Ernest-Renan à Paris
 Rue Ernest-Renan à Saint-Denis
 Rue Ernest Renan à Toulouse

Voir aussi 
 

Ernest-Renan Rue